Александрос Маврокордатос (грец. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, 3 лютого 1791, Константинополь — 6 серпня 1856, Егіна) — грецький дипломат і політик.
 Ніколаос Маврокордатос (грец. Νικόλαος Μαυροκορδάτος, рум. Nicolae Mavrocordat; 3 травня 1670 — 3 вересня 1730) — політичний діяч Османської імперії.